Lithopythium är ett släkte av svampar. Lithopythium ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lithopythium